Martin Marek může být:

 Martin Marek (aktivista) (* 1982) – český občanský aktivista
 Martin Marek (skladatel) (1956–2014) – český hudební skladatel atonální témbrové vážné hudby
 Martin Marek (kulturista)